Cadet steht für:

 Cadet, ein Segelbootstyp
 Cadet (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Cadet Records,  der neue Name von Argo Records (US-amerikanisches Musiklabel)
 Nord 500 Cadet, französisches experimentelles VTOL-Wandelflugzeug
 Vauxhall Cadet, ein Pkw-Modell

Personen:
 Antoine Cadet de Vaux (1743–1828), französischer Apotheker, Chemiker und Agrarwissenschaftler
 Louis Claude Cadet de Gassicourt (1731–1799), französischer Chemiker und Apotheker
 Thérésien Cadet (1937–1987), französischer Botaniker
 Victor Cadet (1878–1911), französischer Schwimmer und Wasserballspieler

Siehe auch:
 Kadett (Begriffsklärung)